NTDS может иметь следующие значения:

 NTDS (БИУС) — боевая информационно-управляющая система ВМС США и НАТО
 NTDS (.DIT-файл) — файл базы данных AD (хранилища каталогов) в Windows 2000